Сезон 2004 – 05 на Висшата Лига в Англия започва през август 2004 г. и завършва през май 2005 г. Шампион на 30 април 2005 г. става ФК Челси.

Нови отбори 
Отбори, дошли от Първа Дивизия в началото на сезона:
 Норич Сити – шампион на Първа Дивизия
 Уест Бромич Албиън – автоматично (втори в Първа Дивизия)
 Кристъл Палас – победител в плей-офите за влизане във Висшата лига

Отпаднали отбори 
Отборите, отпаднали в Първа Дивизия след края на сезона:
 Кристъл Палас
 Норич Сити
 Саутхямптън

Успехът на Челси 
Челси завършва първия си сезон под ръководството на Жозе Муриньо със спечелването на едва втората си титла в лигата и тяхната първа от 50 години насам. Отборът зъвършва първенството с резултат от 95 т. (29 победи, 8 равенства и 1 загуба) като допуска в своята врата само 15 гола. Ключовите играчи за този успех са вратарят Петър Чех, халфовете Франк Лампард и Клод Макелеле, защитникът Джон Тери и нападателят Ейдур Гудьонсен.

Отпадат 
18-о място в крайното класиране взима Кристъл Палас, който завършва 2 – 2 с Чарлтън в последния си мач от сезона в Лигата, след като е на 8 мин. от спечелване на мача и оставане във Висшата Лига. Това равенство спасява Уест Бромич от изпадане. 19-о място е за Норич, който допуска загуба с 6 – 0 от Фулъм в последния си мач, с което доказва слабостта на защитата си, допуснала 77 гола в 38 мача във Висшата Лига. Последното място в класирането е за Саутхемптън, който губи у дома с 2 – 1 от Манчестър Юнайтед и отпада от Висшата Лига за първи път от 27 години.

Класиралите се във Висшата Лига 
Съндърланд, който финишира първи в турнира Кока-Кола Чемпиъншип през сезон 2004 – 05, е първият отбор, който си осигурява място във Висшата Лига в следващия сезон (2005 – 06). Втори се класира отборът на Уигън Атлетик. Третият класирал се отбор е Уест Хям Юнайтед, който побеждава на финала в плей-офите за влизане във Висшата лига Престън Норт Енд.

Крайно класиране 

М = Мачове, П = Победи, Р = Равни, З = Загуби, ОГ = Отбелязани голове, ДГ = Допуснати голове, Т = Точки

Голмайстори 

2004/05